Stupini se poate referi la:

Localități din România:
Stupini, Bistrița-Năsăud
Stupini, Sălaj
Stupinii Prejmerului, Brașov

Stupini, cartier în municipiul Brașov

Vezi și 
Stupina